Spotlight [spotlait] (angl. reflektor) je názvem více encyklopedických článků:

film
 The Spotlight (film) – americká němá komedie z roku 1927
 Spotlight (film) – americké filmové drama oceněné Oscarem z roku 2015

hudba
 Spotlight (album, Antoine Clamaran) – album Antoina Clamarana z roku 2009,
 Spotlight (album, Djumbo) – album dívčí skupiny Djumbo z roku 2007,
 Spotlight (album, Tír na nÓg) – album irské skupiny Tír na nÓg z roku 2001,
 „Spotlight“ (píseň, Fayray) – píseň japonské zpěvačky Fayray z roku 2005,
 „Spotlight“ (píseň, Gucci Mane) – píseň rappera Gucciho Maneho z roku 2009,
 „Spotlight“ (píseň, Jennifer Hudson) – píseň Jennifer Hudsonové z roku 2008,
 „Spotlight“ (píseň, Madonna) – píseň Madonny z roku 1988,
 „Spotlight“ (píseň, Mutemath) – píseň rockové skupiny Mutemath z roku 2009,
 „Spotlight“ – píseň Seleny Gomez a the Scene na albu A Year Without Rain z roku 2011,
 „Spotlight“ – píseň Shakiry na albu Shakira z roku 2014.

média a technologie
 The Spotlight – americký týdeník vydávaný v letech 1975–2001
 Spotlight – britská castingová společnost pro obsazování herců
 Spotlight (software) – vyhledávací technologie zakomponovaná v operačním systému macOS

Externí odkazy